Лайминг — фамилия. 

Известные носители:

 Лайминг, Владимир Александрович (1854 — 1920) — русский генерал; брат П. А. Лайминга.
 Лайминг, Николай Александрович (1847—1904) — полковник РИА, участник Среднеазиатских походов и русско-японской войны.
 Лайминг, Павел Александрович (1852 — после 1917) — генерал-лейтенант Русской императорской армии.